Air är en anime av Tatsuya Ishihara som först introducerades av Kyoto Animation den 17 november 2004 då förhandstitten Air ~prelude~ släpptes på DVD. Förutom korta klipp ur animen innehöll DVD:n intervjuer med de medverkande samt seriens intro- och outrosekvenser. Dess upplaga var begränsad till 20 000 skivor. Den 6 januari 2005 började det första avsnittet  av den tretton delar långa serien baserad på en visuell roman med samma namn att visas på Tokyo Broadcasting Systems satellitkanal BS-i. Serien avslutades den 31 mars 2005 med ett återberättande avsnitt.

I slutet av det sista avsnittet visades ännu en förhandstitt av en OVA till serien, Air in Summer. De två avsnitten visades den 28 augusti 2005 och 4 september 2005 på BS-i, för att senare den 5 oktober 2005 släppas på DVD.

En film med samma namn producerades av Toei Animation och hade premiär i Japan den 5 februari 2005. Det är en annan version av handlingen i Air, denna gång av regissören Osamu Dezaki. DVD:n släpptes den 5 augusti 2005 i tre olika utgåvor – Collector's Edition, Special Edition och Regular Edition.

Handling

Dream (avsnitt 1-7) 
Air börjar med Yukito Kunisaki, en luffare som just anlänt till staden där animen utspelar sig. Efter ett misslyckat försök att tjäna pengar på sin dockteater somnar Yukito utsvulten på en vågbrytare. Efter en stund väcks han av en "flygande" flicka – det är i alla fall vad han tror, men hon visar sig vara en vanlig flicka vid namn Misuzu Kamio. Efter en promenad med Misuzu märker Yukito att hans docka är försvunnen. En korp lyckas hitta den och återlämna den till Yukito. Misuzu lyckas utnyttja förvirringen till att övertala Yukito att besöka hennes hem för kvällsmat, vilket slutar med att hennes styvmor och faster Haruko Kamio övertalas till att låta Yukito bo i deras utehus.

Efter att nästa dag ha eskorterat Misuzu till skolan möter Yukito hunden Potato som stjäl hans docka. Potato leder Yukito till Kano Kirishama, en flicka som först berättar sake om magi, för att sedan lämna Yukito bakom sig och bege sig till skolan. Senare samma dag frågar Yukito Misuzu var han kan hitta en grupp människor som han kan spela upp sin dockteater för. På vägen till järnvägsstationen träffar de Minagi Tohno, en av Misuzus klasskamrater. Strax därefter blir han omkullsprungen av deras yngre vän Michiru.

Yukito är på jakt efter "flickan i himlen", Kannabi no mikoto, vilket är en tradition i hans familj. Denna ödets flicka skulle kunna vara Kano, Minagi eller Misuzu. Till slut får han reda på svaret, men då har hon redan börjat älska honom och fyllt femton år. Förbannelsen som vilar på flickan i himlen innebär hennes död då hon gör en av dessa ting. Slutet av denna del handlar om Yukitos försök att rädda henne.

Summer (avsnitt 8-9) 
Denna del berör de händelser som utspelade sig 1 000 år före Dream. Innan hon förbannades till evig återfödsel och död när hon finner kärlek var Kannabi no mikoto (Kanna) en fånge i sitt eget slott. På grund av hennes änglavingar var det förbjudet för henne att lämna slottsväggarna bakom sig, inte ens för att se sin mor som befann sig i en liknande situation på annat håll. Med Ryūya, en medlem av hennes vaktstyrka bestående av samurajer, samt hennes vän Uraha, flyr Kannabi no mikoto från sitt slott och påbörjar en resa genom det feodala Japan för att hitta sin mor. Men de förföljs av hennes återstående vakter och en sekt av buddhistiska munkar.

I denna del blir Kanna mindre en surrealistisk entitet och mer en sympatisk rollfigur. Hon lär sig saker om återskapande och vänskap, kärlek och förlusten av densamma. Medan hon tidigare kunde ses som en ande som oundvikligen skulle komma att ta Misuzus liv en dag visar delen Summer henne mer som ett offer, precis som hennes nutida inkarnation är, och precis lika oförmögen att bli av med förbannelsen.

Air in Summer utspelar sig under Summer.

Air (avsnitt 10-12 
Yukitos sista önskan att rädda Misuzus liv fullföljs. Serien börjar om från Dream, denna gång sedd från korpen Soras ögon, och många nya händelser uppenbaras som inte sågs när serien följde Yukito.

Avsnitt

Anime

OVA

Musik 
Både introt och outrot är låtar av Lia från bandet I've Sound. Introt heter "Tori no Uta" och outrot heter "Farewell Song". Låtarna togs från en visuell roman med samma namn och är inkluderade i seriens soundtrack.

Källor

Externa länkar 
 
 

Anime (TV)
Anime (film)
Kyoto Animation